Суэтяк — река в России, протекает в Тюменской области. Устье реки находится в 391 км по левому берегу реки Вагай. Длина реки составляет 61 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Ишим до впадения реки Тобол, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Ишима до Тобола. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010400112115300012632.

Примечания 

Притоки Вагая
Реки Голышмановского района
Реки Аромашевского района